Den Altaiske sprogfamilie omfatter tre grene:

 tyrkisk: en stor sproggruppe der strækker fra Sydøsteuropa til Østsiberien. 
 mongolsk; 
 tungusisk: næsten udødt, deriblandt Manchusproget;

I videre forstand henregnes japansk, koreansk og og ryukyusprog til de altaieske sprog. Sprogfamilien er opkaldt efter bjergområdet Altaj i grænseegnene mellem Kina, Mongoliet, Rusland og Kasakhstan.

Status 

Benævnelsen er omstridt, fordi sprogforskere er uenige om hvilket indhold, man skal lægge i den. Altaiske sprog kan betragtes som et sprogbundt, hvori forskellige sprog har dannet fælles træk og ligheder ved indbyrdes interaktion eller sprogkontakt. Alternativt kan de betragtes som en sprogfamilie af genetisk beslægtede sprog, som er udgået fra et fælles proto-altaisk ursprog. En tredje gruppe sprogforskere mener, at vort ældste kendte materiale om disse sprog er for sparsomt til, at dette kan afgøres med sikkerhed. Tyrkiske sprog er dokumenteret første gang i tyrkiske runer på orkhon-inskriptionerne fra 722-735 e.Kr. Mongolske sprog er dokumenteret siden 1224, mens tungusiske sprog ikke blev nedskrevet før i 1636.

Hypotesen om et proto-sprog 

Den altaiske hypotese går ud på, at der en gang blev talt et fælles, altaisk proto-sprog på de centralasiatiske stepper omkring Altajbjergene, og at dette ursprog for 3.000-4.000 år siden blev splittet i en vestlig tyrkisk gren, en central mongolsk gren og en østlig tungusisk gren. Den "mikro-altaiske" hypotese omfatter kun disse tre sproggrupper. Den "makro-altaiske" hypotese inkluderer også koreansk og japansk. Sproget i det gamle koreanske kongedømme Goguryeo (37 f.Kr. – 668 e.Kr.) er således blevet foreslået som en altaisk kandidat til det oprindelige japoniske protosprog, som delte sig i japansk og ryukyusprog. Man forestiller sig altaisk talende udvandrere befolke Japan i form af Yaoyaoi-kulturen, og at disse emigranter erstattede den tidligere ikke-altaiske stenalderkultur Jōmon på de japanske øer.

Tidligere troede man at Altaisk var beslægted med de Uralske sprog, men denne teori er ikke længere anerkendt.

Det altaiske sprogtræ 

Stamtræ for de altaiske sprog ifølge Ethnologue:

Noter

Litteratur 

 Georg, Stefan, Peter A. Michalove, Alexis Manaster Ramer, og Paul J. Sidwell. 1999. "Telling general linguists about Altaic." Journal of Linguistics 35:65–98. Cambridge: Cambridge University Press.

Eksterne henvisninger 

 "The Turkic Languages in a Nutshell"  (Scienceontheweb) (engelsk)
 Martin W. Lewis: "Altaic and Related Languages?" (GeoCurrents, submitted on January 24, 2013) (hentet 22.02.2014)
 Asya Pereltsvaig: "The Altaic Family Controversy" (GeoCurrents, submitted on March 26, 2012)  (hentet 22.02.2014)